Molekulska formula -{C10H18O3}- se može odnositi na:

 Ciklobutirol
 Epomediol